Federació Espanyola de Patinatge, màxim organisme rector del patinatge sobre rodes d'Espanya
 Federació d'Empleats Públics, sindicat sectorial dins de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
 Federació d'Estudiants del Perú, moviment sindical d'estudiants del Perú
 Federation of European Publishers, associació d'editors d'Europa
 Federació Europea de Fotografia (del seu nom en anglès Federation of European Photographers), associació de fotògrafs d'Europa
 Partit dels Egipcis Lliures (del seu nom en anglès Free Egyptians Party), partit polític d'Egipte
 Institut de Tecnologia en Electrònica i Plasma (del seu nom en alemany Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik), institut de recerca tecnològica dins del Fraunhofer-Gesellschaft d'Alemanya
 Fons Europeu per la Pesca, fons estructural per a la gestió de la pesca de la Unió Europea
 Front-end processor, petit ordinador que estalvia a un ordinador amfitrió la gestió dels perifèrics
 Protoporfirina eritrocítica lliure (del seu nom en anglès Free Erythrocyte Porphyrin), producte de l'anàlisi de la ferritina en sang
 Fluorat etilè propilè, copolímer de propietats semblants al tefló
 FeP també és la fórmula empírica del fosfur de ferro, compost químic de ferro (Fe) i fòsfor (P)
 FeP també és l'abreviatura del ferrofòsfor, aliatge de ferro (Fe) amb fòsfor (P)